Hagenbach (Rajna-vidék-Pfalz), település Németországban
 Hagenbach (Haut-Rhin), település Franciaországban